Mount Hunter ist der Name folgender Berge in der Antarktis:
 Mount Hunter (Brabant-Insel) auf der Brabant-Insel im Palmer-Archipel
 Mount Hunter (Ellsworthland) in den Sweeney Mountains im Ellsworthland